romans – gatunek filmowy
 romans – historyczny gatunek literacki
 romans – współczesny gatunek literacki
 romans – wokalny utwór muzyczny
 Romans – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Romans – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Romans – film z 1930 roku dwukrotnie nominowany do Oscara